Семенович Василь Микитович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2015 років.
 Казимир Семенович (біля 1600 — після 1651) — інженер артилерії війська Речі Посполитої, родом з Великого Князівства Литовського.
 Семенович Олександр Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Семенович Ганна Григорівна ( 1980) — російська фігуристка, співачка, акторка, телеведуча.

Українські прізвища